
Termin -{AS-19}- ima više značenja.
 AS-19 (lek)
 USS Proteus (AS-19), podmornica